Heusinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Heusinger (1885–1947), deutscher Jurist
 Adolf Heusinger (1897–1982), deutscher General
 Bernd Heusinger (* 1964), deutscher Journalist und Werber
 Bruno Heusinger (1900–1987), deutscher Jurist und Richter
 Carl-Bernhard von Heusinger (* 1968), deutscher Jurist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Detlef Heusinger (* 1956), Musiker, Komponist und Dirigent
 Eberhard von Heusinger (1925–2002), deutscher Jurist und Wirtschaftsmanager
 Edmund Heusinger von Waldegg (1817–1886), deutscher Eisenbahn-Ingenieur, Namensgeber der Heusinger-Steuerung
 Emil Heusinger von Waldegg (1880–1966), deutscher Admiral
 Ernst Heusinger (1792–1884), deutscher Schriftsteller und Sagensammler
 Fritz Heusinger (um 1910), deutscher Architekt
 Hans-Joachim Heusinger (1925–2019), deutscher Politiker (LDPD)
 Helmut Heusinger (1930–2019), deutscher Radio- und Strahlenchemiker 
 Joachim Heusinger von Waldegg (* 1940), deutscher Kunsthistoriker

 Karl Friedrich Heusinger (1792–1883), deutscher Pathologe
 Klaus von Heusinger (* 1962), deutscher Linguist 
 Konrad Heusinger (1752–1820), deutscher klassischer Philologe und Pädagoge
 Lutz Heusinger (* 1939), deutscher Kunsthistoriker
 Patrick Heusinger, US-amerikanischer Schauspieler
 Robert von Heusinger (* 1967), deutscher Journalist
 Sabine von Heusinger (* 1964), deutsche Historikerin
 Wolfgang von Heusinger (* 1928), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen

Siehe auch:
 Häussinger